Stenzl ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Stenzl (* 1955), österreichischer Urologe
 Carl Franz Stenzl († 1864), österreichischer Theaterkomponist und Kapellmeister
 Hans-Peter Stenzl (* 1960), deutscher Pianist und Hochschullehrer, siehe Klavierduo Stenzl
 Jürg Stenzl (* 1942), Schweizer Musikwissenschaftler, Autor und Hochschullehrer
 Volker Stenzl (* 1964), deutscher Pianist und Hochschullehrer, siehe Klavierduo Stenzl